La bataille de Raqqa peut faire référence à :
 la bataille de Raqqa, en 2013 ;
 la bataille de Raqqa, en 2014 ;
 la bataille de Raqqa, en 2017.

Raqqa